DynIRIS is een ERP-pakket dat ontwikkeld wordt door het Belgische softwarehuis Computers and Communications N.V. (C&C). Het bedrijf is sinds 1987 actief, het pakket DynIRIS werd intern ontwikkeld met de Progress-technologie, die zowel een 4GL-taal als een database biedt.

DynIRIS is opgebouwd uit diverse standaardmodules. Hiermee wordt een configuratie samengesteld die volledig aansluit bij de bedrijfsbehoeften.

Externe link
Officiële website (uit web.archive.org)

ERP-software